Hauzing ist der Name folgender Orte:

 Hauzing (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hauzing (Gemeinde Rainbach), Ortschaft der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich